Paris by Night (Parigi di notte) (Paris by Night) è un film del 1988 diretto da David Hare.

Pellicola drammatica prodotta in Gran Bretagna.

Trama

Collegamenti esterni

Paris by Night (Parigi di notte), Repubblica.it

Film drammatici